Woodrow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Woodrow Township (Beltrami County, Minnesota)
 Woodrow Township (Cass County, Minnesota)
 Woodrow Township (Oklahoma), im Ellis County